N’Goran ist der Familienname folgender Personen:

 Claude N’Goran (* 1975), ivorischer Tennisspieler
 Clément N’Goran (* 1969), ivorischer Tennisspieler
 Émile N’Goran (* 1973), ivorischer Tennisspieler
 Eugène Kouadio Djué N’goran, ivorischer Milizführer